Юрий Фролов:
 Фролов, Юрий Андреевич (род. 1936) — советский футболист.
 Фролов, Юрий Анисимович (1926—2000) — советский и украинский ученый-правовед.
 Фролов, Юрий Николаевич (1932 — ?) — Герой Социалистического Труда.